Tamerlan Bašajev (* 22. dubna 1996) je ruský zápasník–judista čečenské národnosti.

Sportovní kariéra 
Se sambem/judem začínal v Grozném. Připravuje se v Moskvě v tréninkovém centru Dynamo pod vedením Kirilla Dajče. V ruské reprezentaci se prosazuje od roku 2017 v těžké váze nad 100 kg.

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Sport v Rusku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Tamerlana Bašajeva na judoinside.com
 Výsledky a novinky Tamerlan Bašajeva na judobase.org

Ruští judisté
Čečenští judisté
Narození v roce 1996
Narození 22. dubna
Žijící lidé
Muži
Bronzoví olympijští medailisté reprezentující Ruský olympijský výbor